Der Tag der Abrechnung oder Tag der Abrechnung steht für folgende Filme:

 Der Tag der Abrechnung, US-amerikanischer Film von Bernard McEveety (1966)
 Django – Der Tag der Abrechnung, italienischer Film von Sergio Garrone (1971)
 Der Tag der Abrechnung (1976) (St. Ives), US-amerikanischer Film von J. Lee Thompson
 Terminator 2 – Tag der Abrechnung, britisch-französischer Film von James Cameron (1991)
 Tag der Abrechnung – Der Amokläufer von Euskirchen, deutscher Film von Peter Keglevic (1994)
 Sacrifice – Tag der Abrechnung, US-amerikanisch-kanadischer Film von Damian Lee (2011)
 Universal Soldier: Tag der Abrechnung, US-amerikanischer Film von John Hyams (2012), siehe Universal Soldier: Day of Reckoning